Ikkarloq bezeichnet:
 Ikkarloq (Insel, Aalatsiviup Saqqaa), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Ikkarloq (Insel, Innalik), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Ikkarloq (Insel, Maniitsoq) (auch Ikkarlu), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Ikkarloq (Insel, Qaanaaq), Insel im Distrikt Qaanaaq, Grönland